Бранда́н () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Брандан, Диегу (род. 1987) — бразильский боец смешанного стиля.
 Брандан, Жозе Аугусто (1910—1987) — бразильский футболист, бронзовый призёр ЧМ-1938.
 Брандан, Освалдо (1916—1989) — бразильский футбольный тренер.
 Брандан, Отавиу (1896—1980) — бразильский историк и коммунист.
 Брандан, Раул (1867—1930) — португальский писатель.
 Брандан, Силвиану (1848—1902) — бразильский врач и политический деятель.
 Брандан, Убиратан (род. 1995) — бразильский футболист.
 Брандан, Элтон (род. 1985) — бразильский футболист, нападающий клуба «Витория» (Салвадор).
 См. также 
 Брандао (Brandão, род. 1980) — бразильский футболист, нападающий. 
 Сен-Брандан — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань.
 Брендан – святой.